Grupul de trei litere EBD se poate referi la 

 EBD -- Electronic Brake Distribution, concept și tehnologie din industria de autovehicule însemnând distribuția electronică a frânării
 EBD -- codul IATA pentru Aeroportul al-Ubayyid
 EBD -- companie cunoscută în Germania ca EBD, Erwin Bonn Duisburg
 EBD -- un termen larg de diagnosticare din literatura medicală de psihologie din limba engleză, Emotional and behavioral disorders, deranjamente emoționale și de comportament
 eBD -- e-Business Designer, sistem menagerial bazat pe informații plasate pe web site-uri orientat spre folosire în întreprinderi